Chiprana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chiprana (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Chiprana (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar